Route 66 steht für:
 Route 66, US-amerikanische Straße
 Route 66 (Lied), US-amerikanisches Lied
 Route 66 (Unternehmen), Hersteller mobiler Navigationssysteme
 Route 66 – Ein amerikanischer albTraum, Debütfilm des Netlabels VEB Film Leipzig
 Route 66 (Fernsehserie), Serie aus den 1960er-Jahren
 Route 66 (Zigarettenmarke), Zigarettenmarke

Siehe auch:
 Arizona State Route 66, ein Highway im US-Bundesstaat Arizona